Юсьтыдо́р — посёлок сельского типа в городском округе Инта республики Коми. Расположен на правом берегу реки Большая Инта, в трёх километрах северо-западнее города Инта.

Население

История 
22 апреля 1976 поселок 8 км пригородной зоны города Инты переименован в Юсьтыдор

Инфраструктура 
Сельский Дом культуры поселка сельского типа Юсьтыдор, входит в структуру МБУК
«Центр культурного наследия и традиционного народного творчества»

эколого-краеведческий клуб «Росток»

библиотека No 11 посёлка Юсьтыдор МОГО «Инта»

Примечания

Литература 
Старостина, М. Как выросли за лето/ М. Старостина; фото автора // Искра-твоя городская
газета. −2017. −4 окт. — С. 8 : фот. О работе эколого-краеведческого клуба «Росток»
на базе библиотеки No 11 посёлка Юсьтыдор МОГО «Инта»

Косьянок, Т. Выставка фотографий в Юсьтыдоре // Искра-твоя городская газета. −2016.-
10 марта. — С. 7 : фот.

Населённые пункты городского округа Инта